Chassé-croisé peut faire référence à :

Cinéma 
 Chassé-croisé, film français de Henri Diamant-Berger sorti en 1932
 Chassé-croisé, (titre original: Rabbit Fire), un cartoon Looney Tunes réalisé par Chuck Jones en 1951 
 Chassé-croisé, film français de Arielle Dombasle sorti en 1982
 Chassé-croisé (titre original: The Night We Never Met), film américain de Warren Leight sorti en 1993.

Autres 
 Chassé-croisé, album de bande dessinée
 Au Chassé-croisé des vacances estivales entre les , rentrant de vacances fin juillet et les , partant en vacances au début du mois d'août.

Homonymie de titre